Международный аэропорт имени генерала Хуана Н. Альвареса () , также известный как Международный аэропорт Акапулько — коммерческий гражданский аэропорт, расположенный в 26 километрах к юго-востоку от города Акапулько-де-Хуарес, штат Герреро, Мексика.

В 2008 года аэропорт обслужил 1.088.000 пассажиров, что на 2,9 % больше предыдущего 2007 года. Акапулько входит в список пятнадцати важнейших аэропортов Мексики и играет важнейшую роль в развитии туристического бизнеса в южной части страны, обеспечивая транзит внутренних и международных пассажиров на юге тихоокеанского побережья.

Основной пассажирооборот аэропорта составляют рейсы в Международный аэропорт имени Бенито Хуареса столицы страны Мехико, а также маршруты в города Соединённых Штатов Америки и Канады. С увеличением и развитием туристической индустрии Мексики Акапулько рассматривается в качестве будущего крупного транспортного узла пассажирских перевозок и уже сегодня сертифицирован под приём и обслуживание самолётов класса Boeing-747.



Авиалинии и пункты назначения

Внутренние перевозки

Международные линии

Международные чартеры

Примечания

Ссылки 
 Grupo Aeroportuario Centro Norte de México 
 Aeropuerto de Acapulco 

Аэропорты Мексики, названные в честь людей